Magné ist der Name mehrerer französischer Gemeinden

 Magné (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Magné (Vienne) im Département Vienne
 Breuil-Magné im Département Charente-Maritime